The Angel – album dei Sol Invictus del 2004
 The Angel – brano musicale di Bruce Springsteen
 The Angel – cortometraggio statunitense del 2007
 L'angelo (The Angel) – poesia di William Blake

Pagine correlate 
 Angelo (disambigua)
 L'angelo
 Angel
 The Angels